

Sigle 

Le sigle CBD peut signifier :
 cannabidiol, un cannabinoïde ;
 Central Business District, le quartier d'affaires d'une grande ville ;
 Centre de biologie du développement, un laboratoire de recherche de l'université Paul-Sabatier, à Toulouse ;
 Club des bandes dessinées, premier groupe francophone d'étude de la bande dessinée ;
 , une maladie induite par l'exposition au béryllium ou à ses composés ;
 Companhia Brasileira de Distribuição, plus connue sous le nom de GPA, une entreprise de la grande distribution brésilienne ;
 .

Code 
Le code CBD ou cbd peut faire référence à :
 le carijona, une langue caribe du Sud, selon la norme ISO 639-3 ;
 Car Nicobar, en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports.